

Зимарі — село, Калманський район, Алтайський край
 Зимарі — селище, Калманський район, Алтайський край